Schloss Friedewald steht für

 Schloss Friedewald, Schloss im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz, siehe Friedewald (Westerwald) #Schloss Friedewald
 Wasserburg Friedewald (Hessen) (auch Wasserschloss), Burg im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen